Nahuelhueique”” personas inteligentes y valientes, son buenas personas, significa Nahuel significa jaguar y hueique imposible de domesticar

PersonasNahuel (nombre), nombre propio de origen mapuche que significa Jaguar;Auca Nahuel (1897-1994), etnólogo chileno-pehuenche;Nahuel Moreno (1924-1987), político argentino;Omar Nahuel (1936-1969), músico chileno;Nahuel Fioretto (1981-), jugador de fútbol argentino;Nahuel Guzmán (1986-), portero de fútbol argentino;Nahuel Valentini (1988-), jugador de fútbol argentino;Nahuel Zárate (1988-), jugador de fútbol argentino;Nahuel Donadell (1991-), jugador de fútbol argentino-chileno;Nahuel Roselli (1993-), jugador de fútbol argentino;Nahuel Arroyo (1995-), jugador de fútbol español;Nahuel Ferraresi (1998-), jugador de fútbol venezolano;Nahuel Lemos (1999-), jugador de baloncesto uruguayo.

Lugares
En ArgentinaLago Nahuel Huapi
Parque nacional Nahuel Huapi;
Ferrocarril al Nahuel Huapi, proyecto de ferrocarril;
Nahuel Pan, paraje;
Estación Nahuel Pan, estación de ferrocarril;
Nahuel Niyeu, localidad de Río Negro;
Nahuel Rucá, localidad de Buenos Aires;
Nahuel Mapá, localidad de Gobernador.

En Chile
Cordillera de NahuelbutaParque nacional Nahuelbuta
Nahueltoro, localidad de Ñuble;

Ficción
Nahuel, Una Leyenda Mapuche, cortometraje de 2015;
Nahuel y el libro mágico, largometraje de 2020;
El Nahuel Huapi y su región, documental del parque nacional argentino;
Nahuelito, monstruo mitológico.

Además
Panthera onca, felino de mayor tamaño de América. Conocido habitualmente como jaguar o yaguar;
Nahuel DL-43, tanque argentino creado durante la Segunda Guerra Mundial;
Nahuel Rowing Club, club deportivo argentino;
Misión del Nahuel Huapi, misión jesuita.